Ле-Ров () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Истр, кантон Мариньян.

Площадь коммуны — 22,97 км², население — 4077 человек (2006) с выраженной тенденцией к росту: 4507 человек (2012), плотность населения — 196,2 чел/км².

История 
До 2015 года коммуна административно входила в состав кантона .

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 4456 человек, а в 2012 году — 4507 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 2818 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1969 были экономически активными, 849 — неактивными (показатель активности 69,9 %, в 1999 году — 67,7 %). Из 1969 активных трудоспособных жителей работали 1755 человек (938 мужчин и 817 женщин), 214 числились безработными (98 мужчин и 116 женщин). Среди 849 трудоспособных неактивных граждан 218 были учениками либо студентами, 323 — пенсионерами, а ещё 308 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 1821 облагаемое налогом домохозяйство, в котором проживало 4357,5 человек. При этом медиана доходов составила 21 тысяча 200 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Ле-Ров